Колотилы — топоним:
 
 Колотилы — деревня в Горецком районе Могилёвской области Белоруссии.
 Колотилы — деревня в Островском районе Псковской области России.

См. также 
 Колотило